Кус-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Кус-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°29’с. ш. 113°07’в. д..
 Кус-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°35’с. ш. 150°54’в. д..
 Кус-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°44’с. ш. 148°12’в. д..
 Кус-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°32’с. ш. 152°38’в. д..
 Кус-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 70°41’с. ш. 154°37’в. д..

Примечания

См. также 
Кут-Кюель